W Polsce
 Kotla – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Kotla
 Kotla – gmina w powiecie głogowskim
 Kotla – gromada w powiecie głogowskim

 W Pakistanie
 Kotla – wieś
 Kotla Arab Ali Khan – miasto
 Kotla Musa Khan – miejscowość

 Osoby
 Paweł Kotla – dyrygent
 Ryszard Kotla – dziennikarz, działacz i przewodnik turystyczny
 Zdzisław Kotla – żeglarz i olimpijczyk